Le nom Hinsdale peut désigner :
 Hinsdale (Illinois)
 Hinsdale (Massachusetts)
 Hinsdale (New Hampshire)
 Hinsdale, une localité du comté de Cattaraugus dans l'État de New York,
 le comté de Hinsdale

Homonymie de localités